Кунгурка — топоним в России:

 Кунгурка (приток Томи) — в Юргинском районе Кемеровской области.
 Кунгурка (приток Урюпа) — в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Кунгурка (приток Чусовой) — в Свердловской области.
 Кунгурка (приток Юга) — в Пермском крае.
 Кунгурка (приток Частой) — в Пермском крае.
 Кунгурка — село в городском округе Ревда Свердловской области.